Tischner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Tischner (* 1981), deutscher Politiker (CDU)
 Eva Tischner (* 1963), deutsche Politikerin (CDU)
 Herbert Tischner (1906–1984), deutscher Völkerkundler
 Johann August Tischner (1774–1852), deutscher Klavierbauer
 Josephin Tischner, deutsche Politikwissenschaftlerin und Jugendverbandsfunktionärin
 Józef Tischner (1931–2000), polnischer Philosoph und katholischer Priester
 Rudolf Tischner (1879–1961), deutscher Augenarzt, Okkultist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Dischner